Dynamik (fra gr. δύναμις dymamis "magt" eller "kraft") kan henvise til flere artikler:
 Dynamik – en gren indenfor klassisk mekanik
 Dynamik (musik) – betegnelse for anvisninger angående styrke i udførelsen af et musikværk

Se også
 Elektrodynamik – studiet af elementarpartiklernes dynamik indenfor fysik
 Termodynamik – læren om energi og omsætning mellem varme og arbejde
 Aerodynamik – Gren af fysikken, der beskæftiger sig med de kræfter, der påvirker et objekt i bevægelse.